Lasalle steht für:
 Lasalle, französische Gemeinde im Département Gard

Lasalle ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine Charles Louis de Lasalle (1775–1809), französischer Divisionsgeneral
 Jean Lasalle, französischer Automobilrennfahrer
 Octavie de Lasalle (1811–1890), deutsch-französische Malerin
 Rudolf de Lasalle von Louisenthal (1816–1892), preußischer Landrat

Siehe auch:

 LaSalle
 La Salle
 Lassalle
 Lassale
 Lassales